Альберто Наполеон Каро (; род. 1937) — венесуэльский шахматист.

Чемпион Венесуэлы 1961, 1963, 1968, 1972 и 1973 гг.

В составе сборной Венесуэлы участник трех шахматных олимпиад (1964, 1966 и 1968 гг.).

Участник ряда крупных турниров, проходивших на территории Южной и Центральной Америки.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Каро  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Каро  на сайте 365Chess

Шахматисты Венесуэлы
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад